Hamar Gyula
 Hamar Gyula (1862–1932) szakolcai járásbíró, királyi táblabíró
 Hamar Gyula (1881–?) soproni evangélikus iskolaigazgató

hasonló nevűek
 Hamar Imre Gyula (1927–?) orvos